

Персоналии 
Нур () — распространённое арабское имя, означающее «свет».

Имя 
 Нур Мухаммед Хассанали (1918—2006) — второй президент Тринидада и Тобаго (1987—1997).
 Нур Сабри (род. 1984) — иракский футболист, вратарь.
 Нур аль-Хусейн — королева Иордании в 1978—1999 годах, вдова короля Хусейна.
 Нур Инайят Хан (1914—1944) — индийская принцесса, британская разведчица-радистка.
 Нур ибн Муджахид (ум. 1567) — эмир Харара (Адала), государства в Восточной Африке.
 Нур-Девлет (ум. 1503) — сын хана Хаджи I Герая, хан Крыма в 1460-х—1470-х годах; правитель Касимова (1486—1490).
 Нур Бекри (род. 1961) — замглавы парткома КПК и председатель регионального правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).

Фамилия 
 
 Нур, Мухаммад (род. 1978) — саудовский футболист, полузащитник. Участник чемпионатов мира 2002 и 2006 годов.
 Нур, Рыза (1879—1942) — турецкий хирург, политик и писатель.
 Нур, Фаршад (род. 1994) — афганский футболист, полузащитник.

Топоним 
 Нур (Аманос) — горный хребет в южной Турции, идущий практически параллельно заливу Искендерун.
 Колтан-Нур — озеро в Калмыкии.
 Нур (река) — река на территории горного хребта Эльбурс, на южном берегу Каспийского моря.

Населённые пункты
  — город в провинции Мазендеран, столица шахрестана , Иран.
 Нур — посёлок городского типа в Кеминском районе Чуйской области, Киргизия.
 Нур — сельская гмина в Острувском повяте Мазовецкого воеводства, Польша.
 Нур — деревня в гмине Нур в Острувском повяте Мазовецкого воеводства, Польша.
 Нур — посёлок в Волжском районе Самарской области, Россия.
 Нур — деревня в Туймазинском районе Башкортостана, Россия.
 Нур — деревня в Чекмагушевском районе Башкортостана, Россия.

Другое 
 Нур — гранатина на армянском.
 «Нур» — драматический театр в Уфе, основанный в 1912 году.
 «Нур» — первая газета на татарском языке, издававшаяся в России. Выходила в 1905—1914 годах.
 «Нур» — общественно-политическая газета на цахурском и русском языках, издающаяся в Дагестане с 1995 года.
 «Нур-Мубарак» — казахско-египетский исламский университет в Алма-Ате, основанный в 2003 году.
 «Нур» («Гранат») — международный фестиваль армянского кино, проводящийся в Торонто с 2006 года.
 «Нур» (Noor) — иранская противокорабельная ракета.
 Эн Сабах Нур — могущественный суперзлодей из «Апокалипсис (Marvel Comics)».
 Нур-Султан — название столицы Казахстана в 2019—2022 годах.
 Нур-Астана — название мечети им. аль-Фараби в Астане в 2005—2021 годах.
 «Нур Отан» — название крупнейшей политической партии Казахстана в 2006—2022 годах.

См. также 
  (аббревиатура)